Андре́й Влади́мирович Портно́в:
 Портнов, Андрей Владимирович (род. 1973) — украинский политический и государственный деятель.
 Портнов, Андрей Владимирович (род. 1979) — украинский историк.